Чемпионат России по русским шашкам среди мужчин — ежегодное соревнование по шашкам, которое проводится под эгидой Федерации шашек России (ФШР) с 1992 года и включено в Единый календарный план Минспорта РФ. В зависимости от количества участников и заранее утверждённого формата соревнования проводятся по швейцарской системе или по круговой системе. Звания и медали разыгрываются в трёх программах: с классическим контролем времени (основная программа или классика), с быстрым контролем времени (быстрая программа, или быстрые шашки, или рапид) и молниеносным контролем времени (молниеносная программа или блиц).

На чемпионате СССР 1984 года впервые была применена жеребьёвка первых ходов. Эта практика сохранилась и в первых чемпионатах России. В конце 90-х годов чемпионат стал вновь проводиться по «классическим русским шашкам», то есть без жеребьёвки начальных ходов и позиций. Микроматч состоял из 4 партий с контролем времени 45 минут до конца партии.

В мужском чемпионате России 2004 года была применена жеребьёвка первого хода белых, позаимствованная из женских турниров ФМЖД. В 2008 году система жеребьёвки была расширена — стала проводиться жеребьёвка не только первого хода белых, но и чёрных.

До распада СССР проводились чемпионаты РСФСР, других союзных республик, а также чемпионаты Ленинграда и Москвы.
Победители этих чемпионатов получали право играть в полуфиналах чемпионата СССР.

Призёры

Классическая программа

Быстрая программа (рапид)

Молниеносная программа (блиц)

Ссылки 
 Сайт Федерации шашек России
 Сайт СДЮСШОР № 17 по шашкам
 История проведения чемпионатов России по русским шашкам (2001—2015)
 Архив журналов «Шашки» 1988 № 10

Примечания 

Чемпионаты России по русским шашкам